Прилуцкое — название населенных пунктов на Украине:

 Прилуцкое — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Прилуцкое — село в Киверцовском районе Волынской области.